Bridgette – variante inglese del nome proprio di persona Brigida
 Bridgette – gioco di carte
 Bridgette – personaggio della serie animata A tutto reality
 Bridgette – personaggio della serie televisiva Smallville e dei fumetti DC Comics

Pagine correlate 
 Bridget